Кенгерли — азербайджанская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Род Кенгерли
 Кенгерли Гейдар Кули-хан (1747—1764) — основатель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли Хаджи-хан (1765—1769) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли Рахим-хан (1769—1770) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли Али Кули-хан (1770—1773) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли Вали Кули-хан (1773—1781) — правитель Нахичеванского ханства.
 Джафар Кули-хан Кенгерли (1783―1787) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли, Аббас Кули-хан (? — 1812) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли, Келб Али-хан (? — 1820) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли Назар Али-хан (1776—1856) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли Керим-хан (1808—1827) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли, Бехруз Ширалибек оглы (1892—1922) —  азербайджанский художник, график и живописец.
 Кенгерли, Джалал Фуад оглы (род. 1992) — азербайджанский режиссёр, музыкант, фотограф.
 Кенгерли, Мухаммед (1914—2006) — руководитель Азербайджанского национального центра, личный врач Мамед Эмина Расулзаде.

Топоним

Азербайджан 
 Кенгерли — село в Агдамском районе Азербайджана.
 Кенгерли — село в Тертерском районе Азербайджана.
 Бала-Кенгерли — село в Кюрдамирском районе Азербайджана.
 Бала Кенгерли — село в Тертерском районе Азербайджана.
 Бехруз Кенгерли — село в Шарурском районе Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана.
 Бёюк-Кенгерли — село в Кюрдамирском районе Азербайджана.
 Кызыл-Кенгерли — село в Агдамском районе Азербайджана.
 Салахлы-Кенгерли — село в Агдамском районе Азербайджана.
 Кенгерлинский район — район в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана.

Иран 
 Кенгерли — село в остане Ардебиль Ирана.
 Кенгерли — село в остане Западный Азербайджан Ирана.
 Кенгерли — село в остане Зенджан Ирана.

Турция 
 Кенгерли — село в иле Мардин Турции.

См. также 
 Конница Кенгерли